Enjoji peut faire référence à : 
 Maki Enjōji (1901-), mangaka japonaise. 
 Shichiro Enjoji (1950-), peintre japonais.